Alfa Ethniki 1972/1973 var den 57:e säsongen av grekiska högsta ligan i fotboll. Precis som föregående säsong deltog de regerande cypriotiska mästarna (AC Omonia). Vinst gav 3 poäng, oavgjort gav 2 poäng och förlust gav 1 poäng.

Tabell

Källor
 Officiell webbplats 
 Rsssf.com

1972/1973
Fotbollssäsongen 1972/1973
1972 på Cypern
1972 i Grekland
1973 på Cypern
1973 i Grekland